Крупп — німецьке прізвище.

Відомі носії 
 Крупп Альфред — визначний німецький підприємець, один з засновників сталеливарного виробництва у західній Німеччині. Походив з родини промисловців — Круппів.
 Крупп Альфрід — німецький промисловець з роду Крупп, старший син Густава Круппа, власник концерну Friedrich Krupp AG (1943), лідер воєнної економіки (1937), штандартенфюрер СС і Націонал-соціалістичного авіакорпусу (НСФК).
 Крупп Берта — член сім'ї німецьких промисловців Круппів, власниця фірми Friedrich Krupp AG (1902—1943).
 Крупп Бйорн — німецький хокеїст, захисник.
 Крупп Ґустав — прусський дипломат, промисловець, голова концерну «Крупп» у першій половині XX століття.
 Крупп Уве — німецький хокеїст, захисник, хокейний тренер.
 Крупп Фрідріх — німецький підприємець, промисловець, засновник династії промисловців Круппів.
 Крупп Фрідріх Альфред — німецький промисловець й політик. Походив з відомого роду Круппів.

Див. також 
 Круппи (рід)
 Круппа (прізвище)
 Крупа (прізвище)

 Німецькі прізвища